Yerkes steht für:
 das Yerkes National Primate Research Center, benannt nach Robert Yerkes
 das Yerkes-Dodson-Gesetz, benannt nach Robert Yerkes (und John Dodson)
 einen Mondkrater benannt nach Charles Yerkes, siehe Yerkes (Mondkrater)
 das Yerkes-Observatorium, benannt nach Charles Yerkes
 einen Asteroiden, benannt nach dem Observatorium, siehe (990) Yerkes
 einen Ort in Kentucky, USA, siehe Yerkes (Kentucky)
 einen Ort in Pennsylvania, USA, siehe Yerkes (Pennsylvania)

Yerkes ist der Familienname folgender Personen:
 Robert Yerkes (1876–1956), amerikanischer Psychologe und Primatenforscher
 Charles Tyson Yerkes (1837–1905), US-amerikanischer Finanzier